Stefania peut faire référence à:

Biologie
 Stefania est un genre d'amphibiens de la famille des Hemiphractidae

Prénom
 Stefania est un prénom féminin, francisé en Stéphanie.

Toponymie
en Pologne:
 Stefania, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Stefania, une localité de la voïvodie de Łódź

sur Venus
 Stefania, le nom d'un cratère sur Vénus

Bâtiment 
 La villa Stefania, villa éclectique située à Sanremo (Italie).

Arts 
 Stefania () est un film grec réalisé par Yánnis Dalianídis et sorti en septembre 1966 ;
 Stefania, chanson ukrainienne ;
 Stefania est le nom d'artiste de la chanteuse grecque Stefania Liberakakis.